Shome est un nom propre indien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1963-), joueur indien de cricket ; 
  (1960-), joueur indien de cricket ;
 Shamit Shome (1997-), joueur international canadien de soccer ;
  (1955-), joueur indien de cricket	;
  (1932-), joueur indien de cricket ;
 Tillotama Shome (-), actrice indienne.

Titre 

 Monsieur Shome, film indien réalisé par Mrinal Sen et sorti en 1969.

Patronyme indien